

Personen 
Bernard L. Shaw (1930-2020), Brits chemicus
Bernard Shaw (journalist) (1940-2022), Amerikaans journalist
Bernard Shaw (voetballer geboren voor 1900), Brits voetballer
Bernard Shaw (voetballer, 1945) (1945), Brits voetballer
George Bernard Shaw (1856–1950), Iers dramaturg

Overig 
LÉ George Bernard Shaw (P64), schip